kiosk – rodzaj budynku
 kiosk – element okrętu podwodnego
 kiosk – urządzenie bankowości elektronicznej